Vranckx ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfons Vranckx (1907–1979), belgischer Politiker, zeitweise Innen- bzw. Justizminister
 Aster Vranckx (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Ernst Vranckx (* 1966), belgischer Jazzmusiker
 Rudi Vranckx (* 1959), belgischer Journalist
 Shishani Vranckx (* 1987), namibisch-belgische Musikerin und Kulturanthropologin